Ива Атанасова (Софија, 13. април 1984), познатија под својим уметничким именом Иви,   бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови 

Рођени 1984.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Софијци